La Chaise ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 La Chaise (Aube) in der Region Grand Est
 La Chaise-Baudouin in der Region Normandie 
 La Chaise-Dieu in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

La Chaise bezeichnet
 ein 1948 von Charles und Ray Eames entworfenes Sitzmöbel, siehe La Chaise (Sitzmöbel)

Siehe auch:
 Chaise
 Lachaise
 La Chaize